Мейшеду () — португальська власна назва.

Топоніми

Мейшеду (Браганса) — парафія.
 Мейшеду (Віана-ду-Каштелу) — парафія.
 Мейшеду (Монталегре) — парафія.